Calfvel (Brugge)
 Calfvel (Gent)